Дюкенс Мосес Назон (; р. 1994) — гаитянский футболист.
 Публий Овидий Назон (; 43 до н. э. — 17 или 18 н. э.) — древнеримский поэт.